Morgenrot steht für:

 Morgenröte, die rötliche Färbung des Osthimmels vor dem Sonnenaufgang
 Morgenrot (Film), Film von Gustav Ucicky aus dem Jahr 1932/33
 Morgenrot, Album von Matthias Reim
 Morgenrot (Berliner Band), eine Berliner Band der 1970er/1980er
 Morgenrot (Thüringer Band), eine Thüringer Band der 2000er/2010er 
 Morgenrot, Ortsteil von Quedlinburg
 Morgenrot, Lied von Georg Danzer, besser bekannt unter dem Titel Aufstehn von Bots.
 Morgenrot (Weberfamilie), Weberfamilie in Breslau

Siehe auch
 Morgenroth
 Morgenröte (Begriffsklärung)
 Morgenröthe